Fu Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Fu He (vattendrag i Kina, Hubei), 
 Fu He (vattendrag i Kina, Jiangxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar